Die Fotbollsallsvenskan 1965 war die 41. Spielzeit der höchsten schwedischen Fußballliga. Zwischen dem 11. April und dem 24. Oktober 1965 wurde in ihr der schwedische Fußballmeister ausgespielt.

Zwölf Jahren nach dem letztmaligen Gewinn des schwedischen Meistertitels konnte Malmö FF erneut die Meisterschaft gewinnen. Die Mannschaft um Rolf Björklund, Bo Larsson, Ingvar Svahn und Prawitz Öberg holte zum sechsten Mal in der Vereinsgeschichte den Von-Rosens-Pokal für MFF. Die Aufsteiger Hammarby IF und GIF Sundsvall belegten die beiden Abstiegsplätze und musste direkt wieder in die Division 2 absteigen.

Abschlusstabelle

Kreuztabelle

Torschützenliste

Weblinks 
 Spielzeiten der Allsvenskan auf eu-football.info

Einzelnachweise 

1965
Fußballsaison 1965